Белое — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на западном побережье озера Белое, в 1 км к северу от бывшего волостного центра, деревни Трехалёво, в 14 км к северо-востоку от нынешнего волостного центра, деревни Усть-Долыссы, и в 25 км к северу от райцентра, города Невель. 

В 2,5 км к западу от Белого находится деревня Рукавец. При этом южную часть д. Белое составляет бывшая деревня Теплухи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 20 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Трехалёвской волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)